

Diritto
Nel diritto processuale il testimone oculare è la persona che si presume sia a conoscenza di fatti rilevanti, ai quali ha assistito di persona, ai fini di una causa giudiziaria.

Cinema
Testimone oculare  – film statunitense del 1958 diretto da Richard L. Bare

Letteratura 
 Testimone oculare (Eyewitness) – racconto di Robert Arthur del 1939, contenuto ne I maghi del brivido
 Testimone oculare (Look Back On Murder) – romanzo di Doris Miles Disney del 1951, Il Giallo Mondadori n. 237 
 Testimone oculare (Alice Rose & Sam) – romanzo di Kathryn Lasky

Musica 
 Testimone Oculare  – membro degli Assalti Frontali

Televisione 
 Testimone oculare  – episodio della miniserie televisiva La porta sul buio del 1973
 Testimone oculare  – film per la televisione del 1989 diretto da Lamberto Bava
 Testimone oculare  – film per la televisione del 1990 diretto da Mike Robe
Testimone oculare (Living Witness) – episodio della quarta stagione di Star Trek: Voyager